Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1980 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1980 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
En l'absence de Chris Evert et Tracy Austin, respectivement numéros un et deux mondiales, Hana Mandlíková bat Wendy Turnbull en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA. La Tchécoslovaque en profite pour finir la saison au quatrième rang mondial, derrière Martina Navrátilová.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Mima Jaušovec et la grande favorite Martina Navrátilová. Cette dernière échoue ainsi à remporter un tournoi du grand chelem en 1980, alors qu'elle avait gagné à onze reprises dans les tournois secondaires depuis le début de la saison.

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1980
Australie Simple dames
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1980
Tennis en Australie en 1981
Tennis en décembre 1980
Tennis en janvier 1981